Гримм () — немецкая фамилия.

Носители фамилии

А 
  (1805—1878) — воспитатель детей императора Николая I.
 Гримм, Александр — немецкий байдарочник, чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине.
 Гримм, Антон Иоахим (; 1792—1846) — профессор латинской словесности в СПб. педагогическом институте.

Б 
 Гримм, Берт (1900—1985) — американский татуировщик, пионер индустрии тату.

В 
 Гримм, Вильгельм (1786—1859) — один из братьев Гримм, немецкий филолог, брат Якоба.
 Гримм, Вильгельм (1889—1944) — партийный деятель НСДАП, председатель 2-й палаты Высшего партийного суда НСДАП (1932—1941), рейхсляйтер (1932—1941).
 Гримм, Винцент (около 1800—1872) — один из ведущих венгерских шахматистов 1840-х годах, шахматный композитор и деятель венгерского шахматного движения.

Г 
 Гримм, Георг (1846—1887) — бразильский художник.

Д

М 
 Гримм, Мориц (1669—1757) — моравский архитектор немецкого происхождения.

К 
 Гримм Карл Людвиг (; 1807—1891) — немецкий богослов, знаток апокрифической литературы; профессор в Йене.
 Гримм, Константин Николаевич (1858—1919) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы от Саратовской губернии.

Л 
 Гримм Людвиг Эмиль (1790—1863) — немецкий художник и гравёр, брат Вильгельма и Якоба Гримм.
 Гримм, Карл Константин Людвиг (1820—1882) — немецкий арфист.

О 
 Гримм, Оскар Андреевич (1845—1921) — зоолог, специалист по фауне Каспийского моря и рыбному хозяйству России, участник Арало-Каспийской экспедиции; доктор зоологии Петербургского университета (1878), доктор философии Гёттингенского университета; член Государственной думы (1912).

Р 
 Гримм, Роберт (1881—1958) — швейцарский социал-демократ.

Ф 
 Гримм, Филипп Вильгельм (1751—1796) — немецкий юрист, отец братьев Гримм.
 Гримм, Филипп (1909—1984) — оберштурмфюрер СС, начальник по использованию рабочей силы в концлагерях Бухенвальд, Нойенгамме и Заксенхаузен.
 Гримм, Франц Антон (1710—1784) — моравский архитектор позднего барокко.
 Гримм, Фридрих Мельхиор (1723—1807) — немецкий публицист, критик и дипломат, корреспондент Екатерины II, барон.
 Гримм, Фридрих (младший) (1707—1777) — священник-кальвинист, дед братьев Гримм.
 Гримм, Фридрих (старший) (1672—1748) — немецкий теолог-кальвинист, прадед братьев Гримм.

Х 
 Гримм, Ханс (1875—1959) — немецкий писатель и публицист.

Э 
 Гримм, Эрвин Давидович (Эрвин-Александр; 1870—1940) — историк, профессор Петербургского университета и Женского педагогического института; ректор Петербургского университета (1911—1918); сын архитектора Д. И. Гримма.

Ю 
 Гримм (Шлеммер), Юлиана Шарлотта (1735—1796) — старшая и бездетная сестра Филиппа Вильгельма Гримма (1751—1796), отца братьев Гримм.
 Гримм, Юлиус Отто (; 1827—1903) — немецкий пианист и композитор.
 Гримм, Юрий Леонидович (1935—2011) — советский диссидент, политический заключённый.

Я 
 Гримм, Якоб (1785—1863) — один из братьев Гримм, немецкий филолог, брат Вильгельма.

Двойные фамилии 
 Гримм-Кислицына, Зея Петровна (1926—2010) — советская и российская актриса оперетты, педагог, народная артистка РСФСР.

Вымышленные персонажи 

 Бенджамин Джейкоб «Бен» Гримм, известный как Существо — супергерой Marvel Comics, один из членов-основателей Фантастической четвёрки.
 Бенджамин «Бен» Гримм — киноверсия персонажа в дилогии «Фантастическая четвёрка» (2005—2007).
 Бенджамин «Бен» Гримм — киноверсия персонажа в фильме «Фантастическая четвёрка» (2015).

Прочее 
 Гримм — до 1943 г. название поселка Каменский в Красноармейском районе Саратовской области.
 Гримм () — американский телесериал в жанре фэнтази, драмы, мистики и детектива.

См. также 
 Грим (значения)
 Братья Гримм (значения)

Примечания